Instituto Açoriano de Cultura
 Instituto Agronômico de Campinas
 Instituto de Alta Cultura
 Instituto de Astrofísica de Canarias
 Instituto de Arte Contemporânea  de São Paulo
 Instituto de Arte Contemporânea do Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand - Masp
 Instituto para a Alta Cultura
 IAC - InterActiveCorp

Desambiguações de siglas